— вид однодольных растений рода  семейства . Впервые описан иранскими ботаниками Фариде Матин и Мусой Ираншахром в 1998 году.

В современных источниках считается синонимом Tulipa ulophylla Wendelbo.

Классификация, распространение 
В описании таксона, опубликованном в 1998 году, Tulipa wendelboi рассматривался как отдельный вид рода Tulipa, предположительно близкий виду Tulipa ulophylla Wendelbo. В ряде публикаций 2013 года T. wendelboi уже классифицировался как синоним T. ulophylla.

Был описан как эндемик Ирана. Типовой экземпляр собран в провинции Мазендеран.

Примечания

Ссылки 
 Ботаническая иллюстрация

Флора Азии
Эндемики Ирана
wendelboi